Годаль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтсия. Занимает площадь 33,6 км². Население — 815 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Blog de noticias aparecidas sobre Godall
 Información general
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Таррагоны